Сэр-Артур-Макгрегор () — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Эль-Чапарро.

Административное деление 
Муниципалитет делится на 3 прихода:
 Эль-Чапарро
 Томас-Альфаро
 Калатрава

Примечания 

Муниципалитеты Ансоатеги